Deze pagina bevat een lijst van Israëlische ministers van Religieuze Zaken.

Ministers van Religieuze Zaken van Israël (1948–heden) 

 
Religieuze Zaken